Viervoeters (biologie), dieren met vier poten
Tetrapod (golfbrekerelement), een betonnen element voor de bescherming van golfbrekers